Jan Dembowski (1700–1790) – biskup pomocniczy kujawsko-pomorski
 Jan Dembowski (1729–1809) – biskup kamieniecki
 Jan Dembowski (1770–1823) – polski generał, polityk. Sekretarz Ignacego Potockiego
 Jan Dembowski (1762–1835) – powstaniec, pisarz polityczny, miłośnik nauk przyrodniczych
 Jan Dembowski (1889–1963) – biolog, prezes PAN, marszałek Sejmu PRL